Gonda György (1902–1970) színművész
Gonda György (1926–2000) politikus, jogász
Gonda György (1942) színművész, a színész Gonda György fia és Dobos Ildikó színésznő első férje